Beach House — американский музыкальный дуэт, основанный в Балтиморе, Мэриленд, состоящий из урожденной француженки Виктории Легран и балтиморца Алекса Скэлли. Дуэт играет в стиле дрим-поп. Альбомы группы (2006 , 2008 , 2012) попадали в список самых важных пластинок года по мнению редакции портала Pitchfork.

Биография

Начало карьеры и первый альбом 
Группа образовалась в 2004 году, в её составе — Виктория Легран (вокал, электро-орган) и Алекс Скэлли (гитара и синтезаторы). Группа сразу же обратила на себя внимание общественности, и, в частности, композиция Apple Orchard в августе 2006 попала в музыкальную компиляцию от Pitchfork Media. Их дебютный альбом Beach House был выпущен в октябре 2006 на лейбле Carpark Records. По итогам года он был включен в список лучших пластинок года от Pitchfork.

Второй альбом и сотрудничество с другими исполнителями 
Выход второго альбома Devotion состоялся 26 февраля 2008 года. Следом за ним, 21 октября был издан сингл Used to Be. Второй полноформатный альбом занял 16 место в итоговом списке от Pitchfork. На протяжении 2008 и 2009 годов музыканты поучаствовали в нескольких совместных проектах с другими известными исполнителями.

Для компиляции Dark Was The Night была записана кавер-версия песни Play the Game группы Queen. Это был двадцатый по счету музыкальный сборник, записанный благотворительной организацией Red Hot Organization, которая направляет выручку от продажи музыки в фонды по борьбе со СПИДом. Релиз был доступен на различных носителях: три виниловых LP, двойной CD, и для скачивания через iTunes Store.

Вокалистка Виктория Легран также поучаствовала в записи бэк-вокала в композиции Two Weeks группы Grizzly Bear, а затем её голос прозвучал в песне Slow Life этого же коллектива, который был включен в саундтрек к фильму Новолуние.

Третий альбом 
26 января 2010 группа выпустила свой третий альбом Teen Dream. Пластинка вышла на известном лейбле Sub Pop. В альбом была включена переработанная версия песни Used to Be, выпущенная ранее отдельным синглом. Третий трек альбома Norway был размещен для бесплатного скачивания в Интернете, и по итогам недели (с 12 по 19 января) был назван лучшим бесплатным синглом в iTunes. Продюсером альбома выступил Крис Коуди, ранее работавший с Yeah Yeah Yeahs, TV on the Radio, Grizzly Bear.

Стиль и влияние на других артистов 
Наиболее точным определением стиля группы является дрим-поп. Звучанию присущи медленные, плавные, атмосферные ритмы, эффект эхо. Голос Виктории часто сравнивается с вокалом Нико.

Среди исполнителей, повлиявших на их становление, участники группы называют The Zombies, Brian Wilson, Neil Young, Big Star, Chris Bell. В то же время такие современные исполнители, как MGMT, Эд Дроуст из Grizzly Bear, и Джулиан Касабланкас из The Strokes, признаются в том, что ощутили на себе влияние коллектива из Мэриленда.

Сингл группы Space Song стал частью саундтрека к сериалу "Противостояние".

Дискография

Студийные альбомы 
 Beach House (3 октября 2006), Carpark Records
 Devotion (26 февраля 2008), Carpark Records
 Teen Dream (26 января 2010), Sub Pop
 Bloom (15 мая 2012), Sub Pop
 Depression Cherry (28 августа 2015), Sub Pop
 Thank Your Lucky Stars (16 октября 2015), Sub Pop
 7 (11 мая 2018), Sub Pop
 Once Twice Melody (10 ноября 2021), Sub Pop

Синглы 
 «Apple Orchard» (2006), Carpark Records
 «Master of None» (2006), Carpark Records
 «Heart of Chambers» (2008), Carpark Records
 «Gila» (2008), Carpark Records
 «You Came to Me» (2008), Carpark Records
 «Used to Be» (2008), Carpark Records
 «Norway» (2010), Bella Union
 «Zebra» (2010), Sub Pop
 «Lazuli» (2012), Sub Pop

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Twitter
 на сайте лейбла Sub Pop

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Музыкальные коллективы из Балтимора
Инди-рок-группы США
Дрим-поп-группы